Dvorce può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Dvorce, comune del distretto di Bruntál, nella regione di Moravia-Slesia
Dvorce, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina